Racovitziella endostromatica — вид грибів, що належить до монотипового роду Racovitziella.

Примітки

Джерела 
 Döbbeler, P. 1978. Moosbewohnende Ascomyceten I. Die pyrenocarpen, den Gametophyten besiedelnden Arten. Mitteilungen aus der Botanischen Staatssammlung München. 14:1–360 — P. 206

Монотипові роди грибів
Гриби, описані 1978
Dothideales